
Termin -{PDC}- ima više značenja.

 -{PDC}- je ljudski protein fosducin.
 -{PDC}- je piruvat dekarboksilaza, homotetramerni enzim koji katalizuje dekarboksilaciju piruvinske kiseline u acetaldehid i ugljen dioksid.